Хагерман има више значења:
 Хагерман (Ајдахо)
 Хагерман (Нови Мексико)